Edmondo Plantageneto, I conte di Lancaster (1245-1296), detto il Gobbo, figlio del re d'Inghilterra Enrico III
 Edmondo Plantageneto, II conte di Cornovaglia (1249-1300), nipote del re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra
 Edmondo Plantageneto, I conte di Kent (1301-1330), figlio del re d'Inghilterra Edoardo I
 Edmondo Plantageneto, II conte di Kent (1326-1331), figlio e successore del I duca di Kent
 Edmondo Plantageneto, I duca di York (1341-1402), figlio del re d'Inghilterra Edoardo III, capostipite della casa di York
 Edmondo Plantageneto, conte di Rutland (1443-1460), fratello minore dei re d'Inghilterra Edoardo IV e Riccardo III